Midskogstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Midskogstjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Midskogstjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Midskogstjärnen, Jämtland, sjö i Ragunda kommun och Östersunds kommun,  (12,3 ha)
Midskogstjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (9,93 ha)
Midskogstjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704815-153776), sjö i Sollefteå kommun,  (4,85 ha)
Midskogstjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 706100-152080), sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn